De Coloradopartij (Spaans: Partido Colorado) is de naam van een conservatieve partij in verschillende Zuid-Amerikaanse landen:
 Coloradopartij (Paraguay)
 Coloradopartij (Uruguay)